Генриетта Матильда Джейн Эванс (урожденная Конгрев) (; 7 августа 1827, Пекхэм, Южный Лондон, Суррей, Англия — 22 октября 1886, Проспект, Аделаида, Южная Австралия) — австралийская , . Литературный псевдоним — Мод Жанна Франк.

Биография 
Родилась в семье нефтяника, разорившегося из-за неудачных вложений и отправившегося 1852 году в Южную Австралию. Мать Матильды умерла во время в переезда. В том же году умер отец. Чтобы прокормить младших сестёр, работала гувернанткой, позже открыла школу в Маунт-Баркер. Там написала свой первый роман «Мэриан или Свет чужого дома», посвящённый австралийской провинциальной жизни, впервые опубликованный в 1859 году, который выдержал несколько изданий в Лондоне.

В феврале 1860 года в Аделаиде вышла замуж за Эфраима Эванса, баптистского священника и вдовца. Муж не позаботился о своей жене и четырёх детях, но публичная подписка помогла Матильде Джейн открыть школу в Нуриотпе. Затем она открыла женскую школу в Ангастоне (Южная Австралия)и в 1868 году переехала в Ангастон-Хаус в Северной Аделаиде.

В 1882 году она оставила преподавание и посвятила себя служению в баптистской церкви Северной Аделаиды в качестве диакониссы.

Занялась литературным творчеством. Автор многих рассказов и статей, напечатанных в местных журналах и четырнадцати романов сентиментально-поучительных, риторических и религиозных по тематике. В 1888 году лондонские издатели выпустили 13-томное собрание её австралийских произведений.

Умерла от перитонита.

Избранные произведения 
 Marian; or the light of Some One’s Home (1860)
 второе издание (1861)
 Vermont Vale (1866)
 Emily’s Choice (1867)
 Minnie’s Mission: an Australian Temperance Tale (1869)
 Golden Gifts (1869)
 Silken Cords and Iron Fetters (1870)
 John’s Wife (1874)
 Hall’s Vineyard (1875)
 Little Mercy (1878)
 Beatrice Melton’s Discipline (1880)
 The Master of Ralston (1880)
 Jem’s hopes : and how they were realized (1881)
 No Longer a Child (1882)
 Two Sides to Every Question (1883)
 At the Well (1883)
 Into the Light (1885)
 Fern hollow, or, Old life in new lands (1885)

Примечания

Ссылки 
 Evans, Matilda Jane (1827—1886) 
 Работы Матильды Джейн Эванс 

Баптисты Австралии
Умершие от перитонита